Амалия фон Гельвиг (; в девичестве Анна Амалия фон Имхоф (; ,  — , ) — немецкая писательница и переводчица, хозяйка салона.

Некоторое время пребывала при веймарском дворе, была знакома с Иоганном Вольфгангом Гёте и Фридрихом Шиллером, которые поддерживали её в литературной деятельности. Её поклонником был Александр Гумбольдт. В 1801—1803 годах Амалия участвовала в гётевском кружке по средам, с 1801 года состояла в придворных дамах у герцогини Луизы Гессен-Дармштадтской. Амалия вышла замуж за шведского полковника Гельвига и внесла большой вклад в распространение шведской литературы в Германии. Она стала первым переводчиком на немецкий язык сочинений Эсайаса Тегнера. Амалия фон Гельвиг была также близка гейдельбергским романтикам. В Берлине она держала литературный салон, где собирались представители веймарского классицизма и берлинские романтики.

Ссылки

Примечания 

Писательницы Германии
Писатели романтизма
Хозяйки литературных и великосветских салонов Германии
Переводчики Германии
Иоганн Вольфганг Гёте
Члены Шведской королевской академии искусств